Ева Лонгорија (; Корпус Кристи, 15. март 1975) је америчка глумица. Постала је национално позната након што се појавила у неколико рекламних кампања, појавила се и на насловници различитих међународних женских часописа -{Vogue}-, -{Marie Claire}- и -{Harper's Bazaar}-. Најпознатија је по улози Габријеле Солис у серији Очајне домаћице, која се приказивала од 2004. до 2012. године. Била је у браку са познатим НБА кошаркашем Тонијем Паркером.

Филмографија 

|-
| 2000. || Беверли Хилс || -{Beverly Hills 90210}- || стјуардеса
|-
| 2000. || || -{General Hospital}- || двојница Бренде Барет
|-
| 2001–2003. || Млади и немирни || -{The Young and the Restless}- || Изабела Вилијамс
|-
| 2003. || || -{Snitch'd}- || || 
|-
| 2003. || || -{Dragnet}- || Глорија Дуран
|-
| 2004–2012. || Очајне домаћице || -{Desperate Housewives}- || Габријела Солис
|-
| 2004. || || -{Señorita Justice}- || || 
|-
| 2004. || || -{The Dead Will Tell}- || || 
|-
| 2004. || || -{Carlita's Secret}- || || 
|-
| 2005. || || -{Hustler's Instinct}- || || 
|-
| 2005. || || -{Harsh Times}- || || 
|-
| 2006. || Стражар || -{The Sentinel}- || || 
|-
| 2006. || || -{George Lopez}- || Brooke
|-
| 2006. || || -{Quite Frankly with Stephen A. Smith}- || || 
|-
| 2007. || || -{The Heartbreak Kid}- || || 
|-
| 2008. || || -{Over Her Dead Body}- || || 
|-
| 2008. || || -{Foodfight!}- || || 
|-
| 2021. || Мали шеф: Породични бизнис || -{The Boss Baby: Family Business}- || Керол Темплтон (глас) ||
|-
| 2022. || Без сигнала || -{Unplugging}- || Џенин Дјуверсон ||
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1975.
Америчке глумице
Биографије живих особа